Arandas bezeichnet:

 Arandas (Ain), Gemeinde im Département Ain, Frankreich
 Arandas (Jalisco), Stadt im Bundesstaat Jalisco, Mexiko
 Arandas (Guanajuato), Ort im Bundesstaat Guanajuato, Mexiko
 Municipio Arandas, Gemeinde im Bundesstaat Jalisco, Mexiko
 Arandas (Marskrater), Einschlagkrater am Mars

Siehe auch:
 Aranda